Доброво́льская — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
 Добровольская, Аврелия-Цецилия Иосифовна (1881—1941) — оперная (лирико-колоратурное сопрано) певица и вокальный педагог.
 Добровольская, Варвара Евгеньевна (род. 1968) — российский фольклорист.
 Добровольская, Виктория Леонидовна (род. 1986) — российский дирижёр хора и оркестра.
 Добровольская, Галина Ильинична (род. 1950) — заслуженный учитель СССР, концертмейстер, преподаватель фортепиано.
 Добровольская, Галина Николаевна (род. 1934) — советский балетовед, театральный критик, историк балета.
 Добровольская, Евгения Владимировна (род. 1964) — российская актриса.
 Добровольская, Елена Дмитриевна (по мужу: Голейзовская; 1859—1943) — артистка балета Большого театра.
 
 Добровольская, Мария Всеволодовна (род. 1961) — российский антрополог.
 Добровольская, Олимпия Остаповна (1895—1990) — украинская актриса и режиссёр.
 Добровольская, Халина (1929—2016) — — польский кинорежиссёр, художник-постановщик и дизайнер костюмов.
 Добровольская, Эвелина (род. 1988) — литовский правовед и политик.
 Добровольская, Элла Дмитриевна (1929—2014) — советский и российский реставратор и историк архитектуры.
 Добровольская, Юлия Абрамовна (1917—2016) — советская и российская писательница, переводчик, участница гражданской войны в Испании.
 Добровольская, Яна Денисовна (род. 1997) — победительница конкурса «Мисс Россия».

Составные фамилии 
 Добровольская-Завадская, Надежда Алексеевна (1878—1954) — русско-французская врач и учёный, хирург, радиобиолог, генетик, онколог.

Населённые пункты 
 Добровольская — деревня в Комаричском районе Брянской области См. также